Caroline Garcia e Jaroslava Švedova erano le detentrici del titolo ma non hanno partecipato a questa edizione del torneo.

Il doppio del torneo di tennis OEC Taipei WTA Challenger 2014, facente parte della categoria WTA 125s, ha avuto come vincitrici Chan Hao-ching e Chan Yung-jan che hanno sconfitto in finale Chang Kai-chen e Chuang Chia-jung per 6-4, 6-3.

Teste di serie

  Chan Hao-ching /  Chan Yung-jan (campionesse)
  Arina Rodionova /  Ol'ga Savčuk (semifinale)

  Chan Chin-wei /  Liang Chen (quarti di finale) 
  Hsieh Shu-ying /  Xu Yifan (semifinale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

OEC Taipei WTA Challenger 2014